Sala dei Giganti a Mantova
Sala dei Giganti a Foligno
Sala dei Giganti a Padova